Крехов — название населённых пунктов:

Фамилия 

 Крехов, Борис Петрович (1908—2004) — советский и российский поэт, журналист.

Украина 
 Крехов — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Крехов — село во Львовском районе Львовской области.